J22 ou J-22 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 FFVS J22, un avion de chasse suédois ;
 HMS Britomart (J22), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Soko J-22 Orao, un avion de chasse et bombardier yougoslave.

Mathématiques 
 Coupole hexagonale gyroallongée (J22), une figure géométrique.

Médecine 
 Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres